Le titre de Secrétaire du Trésor peut faire référence à :
 Secrétaire du Trésor des États-Unis, à la tête du Département du Trésor des États-Unis
 Secrétaires du Trésor du Royaume-Uni, ministres subalternes du Trésor de Sa Majesté